Auguste Armand Ghislain Marie Joseph Nompar de Caumont,  duque de La Force (18 de agosto de 1878 - 3 de octubre de 1961) fue un historiador y académico francés, nacido en Dieppe (Sena Marítimo) y fallecido en Saint-Aubin-de-Locquenay. Fue elegido a la Academia Francesa para el asiento número 27, en 1925.

Datos biográficos 
Fue descendiente del mariscal de La Force, compañero de armas del rey Enrique IV de Francia. Hijo del marqués de Caumont, Olivier Emmanuel Auguste de Caumont (1839-1909, que fue también fue el doceavo duque de La Force, y de su esposa, Blanca de Maillé de La Tour-Landry (1854-1909). 

Auguste de La Force recibió educación religiosa con los Jesuitas y se formó después en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas en donde se especializó en historia.

Escribió numerosas obras relativas al siglo XVII (El Gran Siglo), entre las cuales la Historia del cardenal Richelieu (en colaboración con Gabriel Hanotaux) y la Vida amorosa de la gran señorita (La Vie amoureuse de la grande Mademoiselle) en la que relata episodios de la vida de Ana María Luisa de Orleans.

Heredero de una línea genealógica que se remonta a las cruzadas, el duque de La Force utilizó sus archivos familiares para enriquecer las obras en las que describe páginas significativas de la historia de Francia.

Fue elegido a la Academia Francesa el 19 de noviembre de 1925, para el asiento que había sido del conde de Haussonville quien lo precedió en la silla número 27.

Fue también oficial de la Legión de Honor.

Obra 

 Deux favorites, Madame de Balbi et Madame de Polastron, París, Revue des deux mondes, 1907
 Les reines de l’émigration, París, 1907-1908
 L’architrésorier Lebrun, gouverneur de la Hollande, 1810-1813, París, Plon, 1907
 Anne de Caumont-La Force, condesa de Balbi, París, Émile-Paul, 1909
 Lauzun un courtisan du Grand Roi, París, Hachette, 1913
 Le grand Conti, París, Émile-Paul frères, 1922
 Les prisons du Bossu de la Fronde : Armand de Bourbon, prince de Conti, París, Revue des deux mondes, 1922
 Le Maréchal de La Force, un serviteur de sept rois (1558-1652). [t.1-2], París, Émile-Paul frères, 1924-1928
 La grande mademoiselle, París, Flammarion, 1927
 La vie amoureuse de la Grande Mademoiselle, París, Flammarion, 1927, 1931 
 Comédies sanglantes, drames intimes, París, Émile-Paul frères, 1930
 Le duc de La Force, París, F. Alcan, 1931
 La vie courante hier et aujourd’hui : une fantaisie de Madame Du Barry, París, Bureaux de la Revue de France, 1932
 Histoire du cardinal de Richelieu , 4 tomes, París, Plon, 1932-1947
 Dames d’autrefois, París, Émile-Paul frères, 1933
 Claire Marie de Nassau : princesse de Ligne, Bruxelles, [s.n.], 1936
 Femmes fortes, París, Émile-Paul frères, 1936
 Histoire et portraits, París, Ediciones Emile-Paul frères, 1937
 Pierre de Nolhac, París, Beauchesne, 1938
 Chateaubriand au travail, Avignon, Aubanel, 1941
 De Bayard au Roi Soleil, París, La Table ronde, 1946
 Le beau passé..., París, La Table ronde, 1946
 De Colbert à Marat, París, Ediciones de la Table ronde, 1946
 En suivant nos pères, París, Amiot-Dumont, 1952
 Journal 1817-1848, París, Amiot-Dumont, 1955
 Louis XIV et sa cour, París, Productions de París, 1956
 Amours et usages de jadis, París, Fayard, 1959
 Dix siècles d’histoire de France ; les Caumont la Force, París, Fasquelle, 1960
 Les Caumont La Force ; dix siècles d’histoire de France, París, Fasquelle, 1960
 Les châteaux de la Sarthe, París, Delmas, 1960
 La fin de la douceur de vivre ; souvenirs 1878-1914, París, Plon, 1961
 En marge de l’Académie, París, Wesmael-Charlier, 1962
 Églises et abbayes de la Sarthe, París, J. Delmas et Cie, 1971

Ancestros 

</div></div>

Referencias

Véase también 
 Miembros de la Academia Francesa por asiento
 Ducado de La Force
 Familia de Caumont

Enlaces externos 

 Academia Francesa
 Homenaje al duque de la Force, discurso de recepción de  de Joseph Kessel a la Academia Francesa el 6 de febrero de 1964

Historiadores de Francia del siglo XX
Miembros de la Academia Francesa
Oficiales de la Legión de Honor
Duques de La Force